Ragbi klub Kutina je ragbijski klub iz Kutine.

Klub je osnovan 1994. godine.

Klupsko sjedište je bilo na adresi Ul. Ivana Gorana Kovačića 68, Kutina.

S vremenom klub je prestao s radom.

Vanjske poveznice 

Kutina
Šport u Kutini